Landgravina María Josefa Sofía de Fürstenberg-Weitra (Viena, 21 de junio de 1776 - ibídem, 23 de febrero de 1848) fue princesa consorte de Liechtenstein por su matrimonio con el futuro Juan I José, príncipe de Liechtenstein.

Biografía 

María Josefa Sofía nació en Viena, Austria, siendo la primera hija de Joaquín Eugenio, landgrave de Fürstenberg-Weitra (1749-1828), (hijo a su vez del landgrave Luis Augusto de Fürstenberg-Weitra y de la condesa María Ana Fugger de Kirchberg) y de su esposa, la condesa Sofía María de Oettingen-Wallerstein (1751-1835), (hija a su vez del conde Felipe Carlos de Oettingen-Wallerstein y de la condesa Carlota Juliana de Oettingen-Baldern).

Matrimonio y descendencia 
Josefa Sofía se casó en Viena el 12 de abril de 1792 con el futuro príncipe Juan I José de Liechtenstein (1760 - 1836).

De este matrimonio nacieron 14 hijos:
 María Leopoldina (1793 - 1808), muerta en la adolescencia.
 Carolina (1795), muerta al nacer.
 Luis II (1796 - 1858), casado con la condesa Francisca Kinsky de Wchinitz y Tettau (1813 - 1881).
 María Sofía (1798 - 1869), casada con el conde Vincente Esterházy de Galántha (1787 - 1835), sin descendencia. 
 María Josefa (1800 - 1884), nunca se casó y sin descendencia.
 Francisco de Paula (1802 - 1887), casado con la condesa Julia Eudoxia Potocka-Piława (1818 - 1895), con descendencia. 
 Carlos Juan (1803 - 1871), casado con la condesa de Grüne, Rosalie d'Hemricourt (1805 - 1841), con descendencia.
 Clotilde Leopoldina (1804 - 1807), muerta en la infancia.
 Enriqueta (1806 - 1886), casada con el conde José Hunyady de Kethély (1801 - 1869), con descendencia.
 Federico Adalberto (1807 - 1885), casado con la soprano alemana Juana Sofía Cristiana Löwe (1815 - 1866), sin descendencia.
 Eduardo Francisco (1809 - 1864), casado con la condesa Honoria Hrabina Choloniowa-Choloniewska (1813 - 1869), con descendencia.
 Augusto Luis (1810 - 1824), muerto en la adolescencia.
 Ida Leopoldina (1811 - 1884), casada con el IV príncipe Paar, Carlos Borromeo, Barón de Hartberg y Krottenstein (1806 - 1881), con descendencia.
 Rodolfo (1816 - 1848), nunca se casó y sin descendencia.

Ancestros

Referencias 
thePeerage.com - Josepha von Fürstenberg-Weitra
Genealogics - Leo van de Pas - Landgräfin Josefa von Fürstenberg-Weitra

Princesas consortes de Liechtenstein
Casa de Fürstenberg
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Liechtensteinianas del siglo XVIII
Liechtensteinianas del siglo XIX